NFZ steht als Abkürzung für:
 Neue Fricktaler Zeitung, eine Schweizer Regionalzeitung
 No-Fly Zone, siehe Flugverbotszone
 Norddeutsche Fleischzentrale AG, eine Tochtergesellschaft des niederländischen Lebensmittelkonzerns Vion N. V.
 Nutzfahrzeug

Abkürzung